Galen kan syfta på 

 Galen (kommun) – en kommun i delstaten New York, namngiven efter Galenos
 Galen (ätt) – en dansk uradelsätt

Personer
 Hakon galen 1170-talet–1214), en norsk jarl
 Bernhard von Galen (1606–1678), tysk biskop
 Clemens August von Galen (1878–1946), tysk biskop
 Galen – en pseudonym för den ryske militären Vasilij Blücher (1889–1938)
 Galen Fiss (1931–2006), amerikansk utövare av amerikansk fotboll

Se även
 Psykisk störning